Novara egy Piemont tartományban fekvő olasz város
 Novara egy Piemont tartományban fekvő megye
 Novara cirkáló egy első világháborús osztrák–magyar cirkáló, parancsnoka Horthy Miklós volt
 Novara Calcio olasz labdarúgócsapat
 Novarai csata (1500)
 Novarai csata (1513)
 Novarai csata (1849)